Шингарь:

Шингарь (приток Монзы)
Шингарь (приток Сухоны)